El príncipe Dasho Khamsum Singye Wangchuck (nacido el 6 de octubre de 1985) es hijo del IV Rey Dragón de Bután, Jigme Singye Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Sangay Choden Wangchuck. Es medio hermano del actual monarca, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Educación 
Asistió a la Escuela Secundaria Media Lungtenzampa, la Escuela Secundaria Superior Yangchenphug y la Real Academia Militar Sandhurst.

Carrera militar 
Fue comisionado en el Real Ejército de Bután como segundo teniente (16 de diciembre de 2005).

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 6 de octubre de 1985 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Dasho Khamsum Singye Wangchuck.

Honores

Nacionales 

  Medalla conmemorativa del jubileo de plata del Rey Jigme Singye (06/02/1999).
  Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008).  
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Ancestros

Véase también 

 Casa de Wangchuck 
 Línea de sucesión al trono de Bután

Referencias 

Graduados de la Real Academia Militar de Sandhurst
Príncipes de Bután
Butaneses del siglo XX
Butaneses del siglo XXI
Budistas de Bután